Литвины:

 Литвины — термин, который использовался в исторических источниках для обозначения части населения Великого княжества Литовского.
 Литвины — деревня, Брестский район, Брестская область, Белоруссия.

См. также 
 Литвин
 Litwins AFT — клуб по американскому футболу из Минска. Образован в 2010 году.